Битка при Термопилите може да се отнася до някоя от следните битки при прохода Термопили в Централна Гърция:
 Битка при Термопилите - най-известната битка по време на Втората Гръко-персийска война през 480 пр.н.е. между спартанците на Леонид I и персийската армия на Ксеркс I.
 Битка при Термопилите (353 пр.н.е) - битка по време на Третата Свещена Война между войските на Атина и Филип II Македонски.
 Битка при Термопилите (279 пр.н.е.) - битка в която съюзените гръцки градове спират нашествието на галите, водени от Брен.
 Битка при Термопилите (191 пр.н.е.) - битка, в която римляните разбиват селевкидския цар Антиох III Велики.
 Битка при Термопилите (267) - неуспешна отбрана на прохода от местни сили срещу нахлуването на херулите на Балканския полуостров.
 Битка при Термопилите (1941) - битка между части на Нацистка Германия и отстъпващия Британски експедиционен корпус по време на германската инвазия в Гърция.